Вера Сергеевна Одобеску (1934, город Кишинёв) — советская деятель, новатор производства, раскройщица Кишинёвского производственного обувного объединения «Зориле» Молдавской ССР. Член ЦК КП Молдавии (1961—1966, 1976—1990), кандидат в члены ЦК КП Молдавии (1971—1976). Член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС в 1986—1990 годах. Депутат и заместитель председателя Верховного Совета Молдавской ССР 8-го созыва (1971—1975). Герой Социалистического Труда (5.04.1971).

Биография 
Окончила неполную среднюю школу. В 1951 году закончила фабрично-заводское училище в Кишинёве.

С 1951 года — раскройщица верхних кожаных Кишинёвской обувной фабрики имени Сергея Лазо, раскройщица цеха № 2, бригадир закройщиц Кишинёвской обувной фабрики «Зориле» (Кишинёвского научно-производственного кожевенно-обувного объединения) Молдавской ССР.

Член КПСС с 1958 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 за выдающиеся успехи в досрочном выполнении заданий пятилетнего плана и большой творческий вклад в развитие тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции легкой промышленности Одобеску Вере Сергеевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Потом — на пенсии в городе Кишинёве.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (5.04.1971)
 два ордена Ленина (7.03.1960, 5.04.1971)
 орден Октябрьской Революции (30.04.1980)
 орден Дружбы народов (23.05.1986)
 медали
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета Молдавской ССР (1972)
 Заслуженный наставник молодежи Молдавской ССР (1981)
 Почетный гражданин города Кишинёва (1977)

Источники 
 Герои страны 
 Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. 1987. Выпуск 31-й. Москва: Советская Энциклопедия, 1987.

Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 8 созыва
Члены ЦК КП Молдавии
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Заместители председателей Верховных Советов союзных республик СССР
Почётные граждане Кишинёва